A Temporada da Deutsche Tourenwagen Meisterschaft de 1992 foi a nona temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve doze rodadas. O campeão foi o alemão Klaus Ludwig.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1992 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1992